Saratoga est un duo folk québécois, originaire de Montréal. Formé en 2015, il est composé de Chantal Archambault et de Michel-Olivier Gasse.

Biographie 
Avant la formation de Saratoga, Chantal Archambault avait une carrière solo en tant qu'auteure-compositeur-interprète. Active sur la scène québécoise depuis 2009, elle a fait paraître les albums La romance des couteaux (2010), Les élans (2013), L’amour ou la soif (mini-album, 2014) et À hauteur d’homme (mini-album, 2016). Michel-Olivier Gasse l'accompagnait à la basse, elle ainsi que d'autres artistes comme Vincent Vallières et Dany Placard, en plus d’avoir fait partie du groupe Caloon Saloon. 

Ils s'unissent pour former le duo Saratoga. Leur premier EP éponyme paraît en 2015. Le recueil de cinq chansons remporte le prix du EP folk de l’année au gala des GAMIQ.

Le premier long-jeu du duo, Fleur, paraît en . L’album est applaudi par la critique et leur vaut deux nominations au gala de l’ADISQ 2017, dont celle de « révélation de l’année ». Le couple entame ensuite une tournée de plus de cent-cinquante dates au Québec et en Europe, un mois à peine après la fin de la tournée de son EP.

Ceci est une espèce aimée, un album gracieux et bienveillant, sobre dans toute sa splendeur, voit le jour à la fin 2019. Le spectacle nommé script de l’année 2020 à l'ADISQ confirme la raison d’être de Saratoga: faire le bien à petite échelle et à voix basse.

Membres 
 Chantal Archambault - auteure-compositeur-interprète. Elle est active sur la scène québécoise depuis 2009. On lui doit les albums La romance des couteaux (2010), Les élans (2013), L’amour ou la soif (mini-album, 2014) et À hauteur d’homme (mini-album, 2016).

 Michel-Olivier Gasse - auteur-compositeur-interprète. Il a longtemps accompagné Chantal Archambault, Vincent Vallières et Dany Placard à la basse, en plus d’avoir fait partie du groupe Caloon Saloon. Également écrivain, il a fait paraître deux romans, Du cœur à l’établi (2013) et De Rose à Rosa (2014), aux éditions Tête première.

Discographie 
 2015 : Saratoga EP (Ambiances ambiguës)
 2016 : Fleur (Duprince)
 2019 : Ceci est une espèce aimée (Duprince)

Notes et références 

Groupe québécois de folk rock
Groupe canadien de pop
Groupe musical formé en 2015
Groupe musical de Montréal